Таллинн () — многозначный термин из Эстонии:

 Tallinn — оригинальное эстонское название столицы Эстонии
 Таллинн, Яан (род. 1972) — эстонский программист, один из создателей Skype.

См. также 
 «ФКИ Таллинн» — эстонский футбольный клуб
 «Таллинна Садам» — бывший эстонский футбольный клуб